Теодорюс Хенрикюс Мария (Тео) Расинг (; род. 26 мая 1953 года, Дидам) — нидерландский профессор экспериментальной физики в университете Радбауда в Неймегене. Областью его научных интересов является . Лауреат премии Спинозы 2008 года.

Карьера 
Расинг родился 26 мая 1953 года в Дидаме.
 В 1976 году с отличием окончил университет Радбуда в Неймегене по физике.
 В 1982 году получил докторскую степень в том же университете.
 В 1997 году стал профессором в университете Радбуда в Неймегене.

В феврале 2015 года по данным нидерландской газеты de Volkskrant Расинг занял 2-е место по объёму средств, полученных на  исследования.

Основные труды

Награды и звания 
В 2007 году Премия по физике от Нидерландского Физического Общества.

В 2008 году стал одним из четырех лауреатов нидерландской премии Спинозы и получил грант в 1,5 миллиона евро. В 2013 году выиграл грант на сумму 2,5 миллиона евро от Европейского исследовательского совета за исследовательское предложение «самого быстрого намагничивания».

В 2010 году стал «Рыцарем Ордена Нидерландского Льва»,

С 2010 года Расинг избран членом Королевской академии наук и искусств Нидерландов.

C 2013 года член Европейской Академии.

Примечания

Ссылки 
 Профиль Расинга в университете Радбауд в Неймегене 
 Профиль Расинга на 
 Spice team Radboud University  
 Воздействие лазером на атомы и спины.
 
 .

Лауреаты премии Спинозы
Члены Нидерландской королевской академии наук
Физики Нидерландов
Википедия:Биографии современников
Родившиеся в 1953 году
Члены Европейской академии
Страницы с непроверенными переводами